Марко ван Бастен (рождено име Марсел ван Бастен (Marcel van Basten)) е бивш нидерландски футболист и треньор. Роден е на 31 октомври 1964 г. в Утрехт, Нидерландия. Смятан е за един от най-добрите нападатели в историята на футбола и един от най-добрите футболисти в историята на Аякс и Милан. Печелил е най-престижните индивидуални футболни награди – трикратен носител на „Златната топка“ и Футболист на годината на ФИФА през 1988, 1989 и 1992 г., носител на „Златната обувка“ – 1986 г. Европейски шампион с Нидерландия през 1988 г.

Биография

Ранни години 
Ван Бастен започва да играе в местния отбор ЕДО, когато е на 6 години. След една година се мести във Утрехт, където прекарва 9 години.

Аякс 
Ван Бастен подписва с Аякс през сезон 1981/82. През април 1982 г. за първи път играе за Аякс и вкарва гол срещу Ниймиген. През сезон 1982/83 ван Бастен се конкурира с носителя на Златната обувка Вим Кийфт за мястото на централен нападател, но Кийфт напуска отбора следващия сезон и Марко ван Бастен заема титулярното място.

Марко е голмайстор във Ередивизи за сезон 1983/84, 1984/85, 1985/86 и 1986/87 със 112 мача и 117 гола. През сезон 1985/86 ван Бастен вкарва 6 гола на Спарта Ротердам и 5 на Хераклес Алмело и вкарва победния гол на финала за КНК през 1986/87 срещу Локомотиве Лайпциг.

Милан 
Силвио Берлускони подписва с Марко ван Бастен за АК Милан, заедно с Рууд Гулит и Франк Рийкард през 1988. Милан печели първото си Скудето от 8 години насам, но Марко ван Бастен играе само 11 мача, тъй като контузва глезена си. През сезон 1988/89 Ван Бастен печели Златната топка на Франс Футбол, отбелязва 19 гола в Серия А и 2 гола на финала на Купата на европейските шампиони.

Статистика

Клубна кариера

Национален отбор

Голов коефициент

Успехи 
 „Златна топка“: 1988, 1989, 1992
 Футболист на годината на ФИФА: 1988, 1989, 1992

 „Златна обувка“: 1986

 Голмайстор на Европейско първенство: 1988
 Шампион на Европа: 1988
 Междуконтинентална купа: 1989, 1990
 Суперкупа на Европа: 1989, 1990
 Купа на европейските шампиони: 1989, 1990
 Купа на носителите на национални купи: 1987
 Голмайстор на Нидерландия: 1984, 1985, 1986, 1987
 Голмайстор на Италия: 1990, 1992
 Шампион на Нидерландия: 1982, 1983, 1985
 Купа на Нидерландия по футбол: 1983, 1986, 1987
 Шампион на Италия: 1988, 1992, 1993

Външни препратки 

 Биография 

Нидерландски футболисти
Футболисти на АФК Аякс
Футболисти на Милан
Нидерландски треньори по футбол
Носители на „Златна топка“
ФИФА 100
Треньори на АЗ Алкмар
Родени в Утрехт